Urbania kan syfta på:
 Urbania, Marche – en kommun i Italien
 Urbania (fjärilar) – ett släkte fjärilar
 Urbania (växter) – ett växtsläkte